Effetto – concetto filosofico correlato a quello di causa
 Effetto – dispositivo elettrico o elettronico che altera il suono
 Effetto – rotazione data a una palla per cambiarne la traiettoria

Altri progetti